Triticum persicum — синоним видов растений, может означать:

 , 1888; nom. syn. of , 1753.
 , 1923; nom. syn. of , 1934.